Jingle steht für:

 Jingle, kurze einprägsame Erkennungsmelodie eines Radio- oder Fernsehsenders
 Sound Logo, siehe Akustische Markenführung #Audiologo
 Erweiterung des XMPP-Protokolls, siehe Extensible Messaging and Presence Protocol #Peer-to-Peer-Sitzungen
 Jingle (Xinzhou) (静乐县 Jìnglè Xiàn), Kreis in der chinesischen Provinz Shanxi

Siehe auch:
 Jingletown (Oakland, Kalifornien)
 Jingle Bells (Winterlied)
 Jingle Island (Antarktis)
 Soundlogo (Begriffsklärung)
 Hörmarke (markengeschützte Melodien oder Klangbilder)